L'immeuble situé au 7 avenue Jean-Janvier est un édifice de la commune de Rennes, dans le département d’Ille-et-Vilaine en région Bretagne.

Localisation 
 
Il se trouve au centre du département et dans le centre-ville de Rennes, au sud de la Vilaine, au numéro 7 de l'avenue Jean-Janvier.

Historique 
 
L'immeuble date de 1928. Son architecte est Jean Poirier qui a construit plusieurs autres bâtiments de logements à Rennes entre 1928 et 1936. Les mosaïques sont d'Isidore Odorico.

Il est inscrit au titre des monuments historiques depuis le  et dispose du label « Patrimoine du XXe siècle ».

Architecture

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 

 
 
 Liste des monuments historiques de Rennes
 
 
 
Bâtiment à Rennes
Monument historique à Rennes
Monument historique inscrit en 2014 
Édifice labellisé « Patrimoine du XXe siècle » à Rennes
Architecture civile du XXe siècle en Bretagne